Makedonska republička nogometna liga je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila "Bregalnica" iz Štipa.

Ljestvica 

 naselje Gjorče Petrov - danas dio naselja Skoplje

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 543  
  

1975-76 1
MAK 1 republička 
1975-76 1 republička
1975-76